Франсуа Ксавье Нгуен Ван Тхуан (; 17 апреля 1928, Хюэ, Французский Индокитай — 16 сентября 2002, Рим, Италия) — вьетнамский куриальный кардинал. Епископ Нячанга с 13 апреля 1967 по 24 апреля 1975. Титулярный архиепископ Вадеси с 24 апреля 1975 по 21 февраля 2001. Коадъютор Хошимина (Сайгона) с 24 апреля 1975 по 24 ноября 1994. Вице-председатель Папского Совета справедливости и мира с 24 ноября 1994 по 24 июня 1998. Председатель Папского Совета справедливости и мира с 24 июня 1998 по 16 сентября 2002. Кардинал-священник с титулом церкви Санта-Мария-делла-Скала с 21 февраля 2001.

После окончания Вьетнамской войны и объединения Вьетнама кардинал Нгуен Ван Тхуан был арестован коммунистическими властями и находился в заключении с 1975 по 1988 год, 9 лет из которых он провёл в одиночной камере, так что архиепископом Сайгона в этот период он был лишь де-юре. Скончался в 2002 году. В 2007 году Ватикан начал процесс подготовки его беатификации.

Примечания

Ссылки 
 Информация 

Кардиналы Вьетнама
Кардиналы Иоанна Павла II
Похороненные на кладбище Кампо Верано
Председатели Папских советов
Репрессированные во Вьетнаме